Шурице могу бити:

 Шурице (Лозница), насељено мјесто града Лознице, Мачвански округ, Република Србија
 Шурице (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република